Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club Midtjylland nelle competizioni ufficiali della stagione 2016-2017.

Maglie e sponsor
Lo sponsor tecnico per la stagione 2016-2017 è Nike, mentre lo sponsor ufficiale è BFR Kredit. La divisa casalinga è totalmente nera con motivi rossi sulle maniche e sui calzettoni. Quella da trasferta è blu con calzettoni bianchi.

Rosa

Calciomercato

Sessione estiva

Risultati

Superligaen

UEFA Europa League 2016-2017

Primo turno

Andata

Ritorno

Secondo turno

Andata

Ritorno

Terzo turno

Andata

Ritorno

Spareggi

Andata

Ritorno

Statistiche
 Vittorie: 6
 Vittorie in casa: 3
 Vittorie in trasferta: 3
 Pareggi: 4
 Pareggi in casa: 3
 Pareggi in trasferta: 1
 Sconfitte: 1
 Sconfitte in casa: 0
 Sconfitte in trasferta: 1
 Gol fatti: 22
 Gol subiti: 11
 Differenza reti: +11
 Miglior marcatore:  Pione Sisto (6)
 Miglior vittoria:  0-4 
 Peggior sconfitta:  3-1  
 Vittoria con più gol segnati:  0-4 
 Sconfitta con più gol subiti:  3-1 
 Partita con più gol:  3-3

Note 

2016-2017